Aboncourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aboncourt, Meurthe-et-Moselle, Lorraine, 
 Aboncourt, Moselle, Lorraine, 
 Aboncourt-Gesincourt, Haute-Saône, Franche-Comté, 
 Aboncourt-sur-Seille, Moselle, Lorraine,